Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
 Weed, település Arkansas-ban
 Weed, település Kaliforniában
 Weed, település Kentuckyban
 Weed, statisztikai település Otero megyében, Új-Mexikóban

 Kanada
 Weed, tó Kanadában

Művek
 Weed, Chris Whitley 2004-es albuma
 Weeds, a Brewer & Shipley 1969-es albuma
 Weeds, 1987-es amerikai film
 Weeds, 2017-es animációs rövidfilm
 Nancy ül a fűben (Weeds) amerikai vígjáték sorozat eredeti címe

Egyéb
 The Weeds, brit popegyüttes